Vihuela mexicana, instrument de la música popular mexicana 
 vihuela de mano o Viola de mà, instrument castellà del segle XVI